Сан Хуанита има више значења:

 Сан Хуанита (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хуанита, Ла Пондероса (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуанита (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуанита, Касас Вијехас (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Хуанита (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуанита (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуанита (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуанита (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику